Кадънка може да се отнася за:

 Кадънка – пойна птица известна още и като „щиглец“ или „кадарина“,
 Кадънка – алтернативно име на змиевидното попче,
 Кадънка – алтернативно име на полския мак, известен и като „тръмбул“.